Als Federhaube wird bezeichnet
ein indianischer Kopfschmuck, siehe Warbonnet
verlängerte, oft aufrichtbare Federn am Kopf von Vögeln, siehe Haube (Vögel)